Březnice, città del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Březnice, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Březnice, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione